Shannon River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Shannon River (Minnesota)

in Australien:
 Shannon River (Ouse River), Nebenfluss des Ouse Rivers in Tasmanien, Australien
 Shannon River (Western Australia)

Siehe auch:
 Shannon (Fluss), Fluss in Irland